

Codici 
 EDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erldunda (Australia)
 EDD – codice vettore ICAO di Líneas Aéreas Ejecutivas de Durango

Geografia
 Edd – villaggio dell'Eritrea

Finanza 

 EDD – Enhanced Due Diligence, versione avanzata e approfondita del processo KYC (Know Your Customer)

Altro 
 Edd – personaggio del cartone animato Ed, Edd & Eddy
 Edd – pupazzo della CBBC e BBC